Чемпионат Федерации футбола Западной Азии 2014 года — 8-й розыгрыш Чемпионата Западной Азии по футболу. Турнир проходил в Катаре с 25 декабря 2013 по 7 января 2014 года. Действующий чемпион, сборная Сирии, не защищала своё звание.

Схема проведения 
Девять сборных были поделены на три группы. В каждой группе команды играли друг с другом по одному матчу. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Победители каждой группы, а также лучшая по результатам команда, занявшая в своей группе второе место, выходили в полуфинал турнира.

Участники 
В турнире принимали участие 9 сборных:
 Катар — страна-организатор турнира
 Бахрейн (олимпийская сборная)
 Иордания
 Ирак (олимпийская сборная)
 Кувейт (игроки до 22-х лет)
 Ливан
 Оман (игроки до 22-х лет)
 Палестина
 Саудовская Аравия (игроки до 22-х лет)

Победители чемпионата Западной Азии 2012 года, сборная Сирии, снялась с турнира из-за идущей в стране гражданской войны, а сборная Йемена — из-за финансовых трудностей. Кроме них, в турнире не участвовали сборные Ирана (четырёхкратные чемпионы Западной Азии) и ОАЭ.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B 

Места команд в группе были распределены в результате жеребьёвки.

Группа С

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Награды 
 Лучший игрок:  Али Асад
 Лучший бомбардир:  Буалем Хухи
 Лучший голкипер:  Саид Мохамед

Список бомбардиров

Примечания 

Футбол в Азии в 2014 году
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
Спорт в Катаре в 2013 году
Спорт в Катаре в 2014 году
Международные соревнования по футболу в Катаре
Футбол в Азии в 2013 году